Castello dei Paleologi – castello di Acqui Terme
 Castello dei Paleologi – castello di Casale Monferrato